A New Level fue un evento realizado por Ring of Honor, una empresa de lucha libre profesional, realizado el 10 de mayo de 2008, desde el Hammerstein Ballroom en Manhattan (Nueva York). Es considerado como el evento en que ROH alcanzó su mayor audiencia en un evento.

Resultados 
 Roderick Strong derrotó a Erick Stevens y Go Shiozaki en un Triple Threat Match para retener el Campeonato Mundial Peso Pesado de la FIP (6:11)
 Kevin Steen y El Generico derrotaron a No Remorse Corps (Davey Richards & Rocky Romero) (14:49)
 Delirious y Pelle Primeau derrotaron a Sweet & Sour Inc. (Chris Hero & Brent Albright) y Vulture Squad (Jack Evans & Jigsaw) en un Tag Team Scramble Match (7:26)
 Larry Sweeney, Sara Del Rey, Eddie Edwards, Shane Hagadorn, Bobby Dempsey y Johnny Fairplay estuvieron en la esquina de Hero y Albright.
 Julius Smokes estuvo en la esquina de Evans y Jigsaw.
 Bryan Danielson derrotó a Naomichi Marufuji (21:20)
 Takeshi Morishima derrotó a Necro Butcher (9:53)
 Austin Aries y Jay Briscoe derrotaron a The Age of Fall (Tyler Black & Jimmy Jacobs) en un No Disqualification Match para retener el Campeonato Mundial en Parejas de ROH (14:12)
 Nigel McGuinness derrotó a Claudio Castagnoli para retener el Campeonato Mundial de ROH (24:55)

Véase también 
 Ring of Honor

A New Level